Telser steht für

 Brennerei Telser, liechtensteinische Destillerie

Telser ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Telser (* 1970), liechtensteinischer Fußballspieler
 Martin Telser (* 1978), liechtensteinischer Fußballspieler